Texani – abitanti di Texas
Texani – abitanti di Tezze (Arzignano)